Metodio puede hacer referencia a los siguientes personajes. 

 San Metodio, monje del siglo IX, natural de Tesalónica: hermano de San Cirilo. Fiesta el 5 de julio en la Iglesia ortodoxa, y 14 de febrero en la Iglesia católica.
 San Metodio de Olimpia, padre de la Iglesia. Fiesta el 18 de septiembre.
 San Metodio de Constantinopla, patriarca de Constantinopla. Fiesta el 14 de junio.